Synclita är ett släkte av fjärilar. Synclita ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Synclita

en:Synclita